Супер Парадайс () е нудистки плаж, намиращ се в най-южата част на о-в Миконос, Цикладски острови, Гърция.

Плажът е любимо място на нудисти - хетеросексуални, гейове и лесбийки от цял свят, както и на тийнеджъри - любители на хаус музиката.

Подходи за плажа – с мотциклет, кола или автобус, с лодка или яхта по вода, защото се намира на около 5-7 км от Хора. Има редовни лодки на всеки час от съседните плажове и автобуси от спирките на Острова.

Бреговата ивица е малка – около 500-600 м, но купоните са незабравими. Цената на питие (пото) започва от 20 евро в пик сезона и достига до 80 евро. При всяко пълнолуние се оранизира Full Moon Party, което продължава 3 дни.

Нудистски плажове
Плажове в Гърция
Миконос